Municipio de Amherst puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Amherst (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cherokee.
 Municipio de Amherst (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Fillmore.
 Municipio de Amherst (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lorain.